Knoche se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Louis Herman Knoche
  Edward Louis Herman Knoche